kieswet (algemeen), wet waarin zaken rond verkiezingen geregeld worden
 Kieswet (Nederland)
 Kieswet (België)
 Kieswet (1831)
 Federale kieswet
 Provinciekieswet
 Gemeentekieswet